Турниры по гандболу Азиатских игр — соревнования для национальных гандбольных сборных команд стран Азии, проводимые в рамках Азиатских игр под эгидой Азиатской федерации гандбола (АГФ) и Олимпийского Совета Азии.
 
Азиатские игры проводятся с 1951 года. С 1954 — раз в 4 года. Гандбол включён в программу соревнований в 1982 году (IX игры).

В Играх 1982 и 1986 годов принимали участие только мужские гандбольные сборные. С 1990 в гандбольных турнирах Азиатских игр участвуют также женщины.

В мужских турнирах чаще всего побеждали гандболисты Южной Кореи — 6 раз. 2 победы на счету Катара, по одной — у Китая и Кувейта. В женских турнирах 7 раз побеждала Южная Корея и один раз Китай.

Призёры Азиатских игр

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Архив результатов (мужчины)
 Архив результатов (женщины)

Азиатские игры
Виды спорта на летних Азиатских играх